Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (terzo turno)
 Boris Becker (campione)
 Yannick Noah (terzo turno)
 Stefan Edberg (finale)
 John McEnroe (terzo turno)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Christo Steyn (terzo turno)

 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Matt Anger (primo turno)
 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Tim Wilkison (terzo turno)
 David Pate (primo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1986